dit de Senlis de Vermandois, appelé aussi , né vers 844 et mort vers 930, fut comte de Bayeux et marquis de Neustrie de 886 à 896.

Biographie 
Il était issu d'une famille de la noblesse carolingienne installée en Francie orientale. En 886, à la mort du marquis Henri, tué au siège de Paris, l'empereur Charles le Gros, qui avait réussi à réunir les morceaux de l'empire de Charlemagne, le chargea de la marche de Neustrie pour la défendre contre les Normands.

Il intervient effectivement contre les raids normands à plusieurs reprises, et principalement dans les régions du Mans et de Bayeux. Une charte de 892 le montre comme un égal de Robert, le titulaire de l'autre marche de Neustrie. Au , l'historien Orderic Vital a écrit que  est tué par Rollon lors de la prise de Bayeux par les Vikings.

Famille

Certitudes 
Sa famille est mal connue. Les faits certains ou quasi-certains le concernant sont :
 une théorie lui donne une fille Poppa, dite de Bayeux, qui fut enlevée par les Normands vers 892 et mariée à un de leurs chefs, Rollon, le futur comte de Rouen. Ils seront les ancêtres de la maison ducale de Normandie ;
 ce nom de Poppa est à rapprocher du comte de Grabfeld , duc germanique de la famille des Popponiens, et frère du marquis Henri, le prédécesseur de Bérenger. On considère que Bérenger est soit un fils, soit un gendre d'Henri ;
 le chroniqueur Dudon de Saint-Quentin présente le comte Bernard de Senliscomme l'oncle maternel de Guillaume Longue-Épée, fils de Rollon et de Poppa.

De ces différents faits, deux hypothèses ont été émises :

Hypothèse 1 : Bérenger est gendre d'Henri 
Dans ce cas, pour expliquer son prénom, ainsi que le choix de sa personne pour le marquisat de Neustrie, il serait petit-fils de Gebhard de Lahngau, et donc fils ou neveu de Bérenger, qui fut brièvement marquis de Neustrie. Son épouse est donc une fille d'Henri, marquis de Neustrie, et d'Ingeltrude de Frioul.

Cette hypothèse, la plus ancienne, pose le problème de la parenté entre Guillaume Longue-Épée et Bernard de Senlis, car ce dernier est par ailleurs présenté comme un fils de Guy de Senlis, et sa mère est probablement issue de la maison de Vermandois. Il ne possède en fait qu'un lien de parenté lointain (cousin issu de germain) avec Poppa. L'explication donnée est que Berenger, accaparé par ses fonctions de défenses contre les Normands, l'a confié à ses parents les comtes de Senlis, qui l'auraient élevé dans leur foyer.

Hypothèse 2 : Bérenger est fils d'Henri 
Dernièrement, une autre hypothèse a été énoncée, partant du principe que le prénom Bérenger était porté par , roi d'Italie, empereur, et beau-frère du marquis Henri, Bérenger serait alors fils du marquis Henri et d'Ingeltrude de Frioul, sœur de , et aurait alors simplement succédé à son père dans ses honores. De ce fait, rien n'empêche de proposer la mère de Poppa comme issue de la maison de Vermandois, mariée en premières noces à Bérenger et en secondes noces à Guy, comte de Senlis.

Enfants 
De son épouse Cunégonde de RENNES, il eut :
 de manière certaine Poppa de Bayeux, enlevée puis mariée more danico à Rollon ;
 probablement une fille mariée à un comte de Rennes, et mère de Juhel Bérenger, comte de Rennes ;
 probablement Wendigarde, mariée à Udalrich, comte de Linzgau et de Thurgau, mère de Bérenger, comte de Thurgau, et de Burkhard, abbé de Saint-Gall.

Notes et références

Source 
, contenant, entre autres, les trois communications suivantes :
 Hubert Guillotel, Une autre marche de Neustrie ;
 Katharine S. B. Keats-Rohan, Poppa de Bayeux et sa famille ;
 Donald C Jackman, Cousins of the German Carolingians.

Noblesse franque
Marquis de Neustrie
Décès en 896
Portail:Bessin/Articles liés
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Empire carolingien